Ielena Danilova (née en 1987), footballeuse internationale russe ;
 Ielena Danilova (née en 1991), triathlète russe.